Franciszek Dionizy Lutosławski
 ks. Kazimierz Lutosławski, dr medycyny, poseł na sejm, autor konstytucji, zjednoczyciel harcerstwa, twórca krzyża harcerskiego
 Józef Lutosławski, ojciec Witolda i Jerzego, 
 Witold Lutosławski, kompozytor
 Wincenty Lutosławski, profesor filozofii, myśliciel, twórca pierwocin harcerstwa
 Jerzy Lutosławski, ekonomista, ostatni zarządca majątku rodzinnego w Drozdowie
 Stanisław Lutosławski, brat Wincentego, przyrodni brat Mariana, Jana, Kazimierza i Józefa, założyciel Szkoły Handlowej w Łomży
 Marian Lutosławski, inżynier mechanik i inżynier elektryk, twórca pierwszej w warszawie elektrowni zasilającej kilka domów, twórca pierwszej w warszawie elektrowni zasilanej silnikiem Diesla zbudowanej dla hotelu Bristol
 Jan Lutosławski, dr nauk rolniczych, redaktor „Przeglądu Rolniczego”, „Gazety Rolniczej”, autor projektu zagospodarowania Ziem Odzyskanych (od realizacji którego został odsunięty)
 Anna Lutosławska, polska aktorka

Genealogia 
Drzewo genealogiczne męskich przedstawicieli rodu Lutosławskich (urodzonych do 1913)

Lutosławski Tadeusz (Aleksander Jordan), tłumacz, dyplomata (1913–1998)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Lutosławscy z Drozdowa

Polskie nazwiska